Il toponimo Saint-Marc può riferirsi a diverse località:

Francia
Saint-Marc, comune del dipartimento del Cantal
Saint-Marc-à-Frongier, comune del dipartimento della Creuse
Saint-Marc-à-Loubaud, comune del dipartimento della Creuse
Saint-Marc-du-Cor, comune del dipartimento del Loir-et-Cher
Saint-Marc-Jaumegarde, comune del dipartimento delle Bocche del Rodano
Saint-Marc-la-Lande, comune del dipartimento delle Deux-Sèvres
Saint-Marc-le-Blanc, comune del dipartimento di Ille-et-Vilaine
Saint-Marc-sur-Couesnon, comune del dipartimento di Ille-et-Vilaine
Saint-Marc-sur-Seine, comune del dipartimento della Côte-d'Or
Boisleux-Saint-Marc, comune del dipartimento del Passo di Calais

Haiti
Saint-Marc, comune capoluogo dell'arrondissement omonimo
Arrondissement di Saint-Marc, arrondissement del dipartimento dell'Artibonite